Lista 730 gmin w departamencie Mozela we Francji.

(CAF) Communauté d'agglomération de Forbach, created in 2003.
(CAM) Communauté d'agglomération de Metz Métropole, created in 2002.
(CAS) Communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences, created in 2002, also partly in the Bas-Rhin département.
(CAT) Communauté d'agglomération Portes de France-Thionville, créée en 2004.
(CAH) Communauté d'agglomération du Val de Fensch, created in 2000.

Gminy we Francji